Schachbundesliga 2007/08 steht für:

 Schachbundesliga 2007/08, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2007/08 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2007/08 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2007/08 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga